NCAC steht als Abkürzung für:

 Northern Combat Area Command, Unterkommando der alliierten Streitkräfte während des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg
 National Centre for Arts and Culture in Gambia